

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Con l'Under-17 è stato convocato per il campionato sudamericano Under-17 2013 (6 presenze) e per il Mondiale Under-17 2013 (6 presenze, 1 gol), mentre con l'Under-20 ha partecipato al  campionato sudamericano Under-20 2015 (5 presenze) ed al Mondiale Under-20 2015 (1 presenza).

Palmarès

Club

Competizioni internazionali

Independiente: 2017

Independiente: 2018

Nazionale

Argentina 2013

Uruguay 2015

Collegamenti esterni